Рабия-султан:
 Эметуллах Рабия Гюльнуш Султан (1642—1715) — супруга османского султана Мехмеда IV, мать султанов Мустафы II и Ахмеда III.
 Рабия-султан (ум. 1712/1713) — одна из двух известных наложниц османского султана Ахмеда II.
 Рабия Шерми Султан (1698—1732) — жена Ахмеда III, мать султана Абдул-Хамида I.